

Широково — село, Ломоносовський район, Ленінградська область
 Широково — село, Шатровський район, Курганська область